Marcellin est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme
Marcellin est un prénom masculin qui a pour variantes Marcelin et Marcellino, et pour formes féminines Marcelina, Marceline, Marcellina et Marcelline.

Marcellin est également un nom de famille.

Saints chrétiens
 Marcellin († 303), tribun, martyr à Tomes sur la mer Noire, avec son épouse Mannée, son fils Jean et le soldat Pierre ; fêtés le 27 août.
 Marcellin († 304), évêque de Rome, 29 pape selon la tradition, de 296 à 304 (sans doute le même que le précédent) ; fêté le 24 octobre.
 Marcellin, martyr à Rome avec Pierre ; fêtés le 2 juin.
 Marcellin  († vers 320), et ses frères Argeu et Narcisse, martyrs à Tomis (aujourd'hui Constanţa en Roumanie) lors de la persécution de Licinius ; fêtés le 2 janvier. 
 Marcellin d'Embrun († 374), évêque d'Embrun ; fêté le 20 avril.
 Marcellin de Carthage († 413), martyr dans l'actuelle Tunisie ; fêté le 13 septembre (Église catholique romaine) et le 6 avril (Église orthodoxe).
 Marcellin , dont on sait peu de choses ; fêté le 9 janvier.
 Marcellius, Marcel ou Marcellin († vers 440), moine de l'abbaye de Lérins, évêque de Tarentaise, succédant à Jacques de Tarentaise. Ils sont tous deux célébrés le .
 Marcellin († 775), ou Marchelme ou Marchelm ou Marculf, prêtre et moine anglo-saxon, disciple de saint Willibrord, évangélisa les peuples germaniques notamment en Belgique, mort à Oldenzaal ; fêté le 14 juillet.
 Marcellin Champagnat (1789-1840), cofondateur des Frères maristes ; fêté le 6 juin.
 Voir aussi : saint Marcellien d'Auxerre († ~330), évêque d'Auxerre.

Personnalités portant ce prénom

Personnalités portant ce patronyme
 Marcellin (né vers 1769, attesté en vie en 1848), connu sous son nom d'artiste d'Aubert, syndic et célèbre chanteur des rues de Paris ;
 Jean Marcellin (1821-1884), sculpteur français ;
 Ottou Marcellin (né en 1955),  guitariste, musicien et compositeur camerounais ;
 Raymond Marcellin (1914-2004), homme politique français.

Notes et références